Metropolitanos Guerreros est un club cubain de baseball évoluant en championnat de Cuba de baseball. Fondé en 1974, le club basé à La Havane, dispute ses matchs à domicile à l'Estadio Latinoamericano, enceinte de 55 000 places assises.

Histoire

Palmarès 
Vice-champion de Cuba : 1976.

Saison par saison

Notes et références

Liens externes 
  Classements des saisons passées, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.
  Résultats en 2009-2010, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.

Club de baseball à La Havane
Club sportif fondé en 1974